Ministerio de Cultura y Educación puede referirse a los siguientes ministerios:
 Ministerio de Cultura y Educación (Argentina, 1969), creado en 1969 y disuelto en 1983;
 Ministerio de Cultura y Educación (Argentina, 1991), creado en 1991 y disuelto en 1999.